93. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–7 lutego 1999 roku w norweskim Hamar. Zawody rozegrano na torze w hali Olympia Hall. Kobiety startowały po raz 57. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Ósmy raz najlepsza była Niemka Gunda Niemann-Stirnemann bijąc jednocześnie rekord świata na 5000 m oraz w wieloboju. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Trzecie złoto zdobył Holender Rintje Ritsma, który ustanowił również rekord świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (23 sklasyfikowanych) z 11 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1999 w sportach zimowych
1999 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze